Lavalle steht für:

 Lavalle (Corrientes), argentinische Stadt im gleichnamigen Departamento
 Lavalle (Catamarca – Santiago del Estero), einen Ort beiderseits der Grenze zwischen den argentinischen Provinzen Catamarca und Santiago del Estero
 Departamento Lavalle (Corrientes), Departamento in der argentinischen Provinz Corrientes
 Departamento Lavalle (Mendoza), Departamento in der argentinischen Provinz Mendoza
 Calle Lavalle, Straße in Buenos Aires
 General Lavalle, Stadt in der Provinz Buenos Aires
 Partido General Lavalle, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires
 Lavallee Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Lavalle Point, Landspitze im Viktorialand, Antarktika

Lavalle ist der Nachname folgender Personen:

 Adrián Lavalle, Pseudonym des argentinischen Tangosängers Eduardo Adrián (1928–1990)
 Ângela Lavalle (* 1981), brasilianische Beachvolleyballspielerin

 Josefina Lavalle (1924–2009), mexikanische Balletttänzerin und Mitgründerin des Nationalballetts
 Juan Galo de Lavalle (1797–1841), argentinischer Militär und Politiker
 Leonardo Lavalle (* 1967), mexikanischer Tennisspieler
 Manuel Pardo y Lavalle (1834–1878), peruanischer Politiker
 María Lavalle Urbina (1908–1996), mexikanische Rechtsanwältin und Politikerin

Siehe auch:
 Lavallée